E636 – ovvero Maltolo
 Locomotiva FS E.636 – locomotiva elettrica delle Ferrovie dello Stato